Антонио Банфи (; ) — итальянский философ и общественный деятель.

Биография 
С 1904 года учился в Королевской научно-литературной академии, которую окончил с дипломом по специальности романская филология. В 1910 году получил степень доктора философии за исследование, посвящённое философии Бутру, Ренувье и Бергсона. Позднее учился в университете Фридриха Вильгельма в Берлине. Испытал влияние философии Шпрангера, Зиммеля, Дильтея, Гуссерля. 

Преподавал в лицеях Ланчано, Урбино, Иези, Алессандрии, Милана, в Королевском высшем педагогическом институте Флоренции, в университетах Генуи и Милана, где читал лекции по философии и эстетике (в 1931 году Пьеро Мартинетти, уволенный за отказ присягнуть на верность фашизму, предложил его в качестве своего преемника в Миланском университете). 

Наряду с педагогической и научной деятельностью, Банфи вёл активную общественную и политическую деятельность: в 1925 году подписал составленный Кроче Манифест антифашистских интеллектуалов, участвовал в движении итальянского Сопротивления, с 1947 года был членом ИКП, стал членом её ЦК, в 1948 и 1953 годах избирался сенатором Итальянской Республики. Несколько раз был в СССР, посетил Китай.

Философия 
Вместе со своим учителем Мартинетти Банфи считается одним из основателей Миланской школы философии. Банфи — основатель критического рационализма. Выступая как противник итальянского идеализма (Кроче, Джентиле) Банфи создал собственную феноменологию и философию культуры. Он является также основателем т. н. «школы Банфи» (Д. Формаджо, Э. Пачи, Д. Прети, Л. Раньони, Л. Анчески и др.). Философские взгляды Банфи оказали значительное влияние на современную итальянскую и европейскую философию.

Сочинения 
 Principi di una teoria della ragione, Milano, 1926;
 La filosofia e la vita spirituale, Milano, 1922;
 Principi di una teoria délia ragione. Roma, 1926;
 Pestalozzi. Firenze, 1929;
 Vita di Galileo Galilei, Milano — Roma, 1930;
 Federico Nietzsche, Milano, 1934;
 La fenomenologia della coscienza storica, «Studi filosofici», Milano, 1942, No 3;
 Socrate, Milano, 1943;
 Vita dell’arte, Milano, 1947;
 L’uomo copernicano, Milano — Verona; 1950.
 Storia del materialismo, 1952—1953/ 2 тт.
 La ricereà délia realtà. Firenze, 1959; 2 тт.
 Saggi sul maixismo. Roma, 1960;
 La problematica dell’educazione e il pensiero pedagogico. Firenze, 1961;
 Ι problemi di una estetica filosofia. Milano-Firenze, 1961;
 Filosofia dell’ arte.1962
 Studi sulla filosofia del Novecento. Roma, 1965;
 Scritti letterari. Roma, 1970;
 La crisi délia civiltà borgeze e il marxismo. Firenze, 1977

Переводы на русский язык 
 Банфи А. Философия искусства. Перевод с итальянского Г. П. Смирнова. Художник И. В. Балашов. М.: Искусство, 1989. 384 c.
 Банфи Антонио. Избранное. Перевод с итальянского. М.: Прогресс, 1965. 291 с.

Примечания

Литература 
 Философская энциклопедия. В 5-х т. / Под редакцией Ф. В. Константинова. — М.: Советская энциклопедия, 1960—1970. Т. 1. М., 1960. С. 129.
 
 Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. 22-e, новое, переработ. изд. под ред. Г. Шишкоффа. Пер. с нем./ Общ. ред. В. А. Малинина. М.: Республика, 2003. С. 40
 Антонио Банфи. (Некролог) // «Вопросы философии», 1957, № 6;
 Зорин А. Л. Феноменология культуры А. Банфи // Культурная жизнь Юга России. 2018. № 1 (68). С. 17-20.
 Скатерщикова А. В. Развитие философской антропологии в трудах Антонио Банфи и Энцо Пачи // Марксизм в современном интеллектуальном пространстве. Сборник научных статей / Ред. колл.: А. В. Жукоцкая, Б. Н. Бессонов, С. В. Чёрненькая (отв. ред.). 2018. С. 98-107.
 Papi F. Il pensiero di Antonio Banfi. Firenze, 1961. 249 p.
 Santucci A. Sul pensiero di Antonio Banfi // Rivista critica di storia della filosofia, 1962. № 2. Pp. 195—212.
 Antonio Banfi e il pensiero contemparaneo. Atti del convegno di studi banfiani. Reggio Emilia, 13—14. Maggio, 1967.
 Di Miele A. Antonio Banfi, Enzo Paci: Crisi, eros, prassi. — Milano : Mimesis, 2012.

Философы Италии
Философы XX века
Сенаторы Итальянской Республики
Члены Итальянской коммунистической партии